Lekarze na start – polski serial medyczno-obyczajowy w reżyserii Grzegorza Lewandowskiego, emitowany od 4 września do 15 listopada 2017 na antenie TV Puls, przedstawiający losy młodych, niedoświadczonych lekarzy, stażystów.

Obsada

Spis serii

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serialu
 Strona z odcinkami serialu
 Kulisy i zwiastuny serialu

Seriale telewizyjne emitowane od 2017
Seriale telewizyjne zakończone w 2017
Polskie telewizyjne seriale obyczajowe
Programy TV Puls